Key znamená anglicky klíč, v praxi se může jednat například o:

 foreign key, tedy cizí klíč – odborný pojem z prostředí relačních databází
 high key – styl nasvícení fotografcké, divadelní nebo filmové scény
 chroma key neboli barevné klíčování či greenscreen – technika kompozice dvou obrazových vrstev do výsledného obrazu
 key generator – specializovaný počítačový program pro generování klíčů
 low key – styl nasvícení fotografcké, divadelní nebo filmové scény
 public key, tedy veřejný klíč — odborný pojem z kryptologie

geografické názvy
 Key Biscayne – americké město v USA na Floridě
 Key West – americké město v USA na Floridě

příjmení osob
 Francis Scott Key (1779–1843)– americký básník

Externí odkazy